

DFB-Pokal

1. forduló

2. forduló

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Lásd még 
 Bundesliga 1994–1995

További információk 
  A DFB hivatalos honlapja
  Kicker.de

Németlabdarúgókupa
Németlabdarúgókupa
Német labdarúgókupa